Tivoliparken kan syfta på:

Jardin de Tivoli – före detta park i Paris
Tivoliparken, Bjuv – park i Bjuv
Tivoliparken, Kristianstad – stadspark i Kristianstad
Tivoliparken, Sundsvall – stadspark i Sundsvall
Tivoliparken, Solna – i Bergshamra, Solna
Park Tivoli – park i Ljubljana

Se även
Tivoli
Villa d'Este